Cécile Mourer-Chauviré, paléontologue française
 Christiane Chauviré, une philosophe française (1945). 
 Jacques Chauviré, un écrivain français (1915 - 2005).
 Roger Chauviré, un écrivain français.
 Yvette Chauviré, une ballerine et maître de ballet française (1917-2016).